

Storia 
Delfi o Delphi ( Δελφοί ) – una storica città della Grecia antica che ospitava, tra l'altro, il celebre oracolo di Delfi

Geografia 
Delphi – comune dell'Indiana (Stati Uniti)
Delphi – monte situato nell'isola Skopelos, in Grecia

Scienza 
Metodo Delphi – metodo di indagine scientifica che si applica a molti ambiti, consistente nell'intervistare un gruppo selezionato di esperti, chiamati ad esprimere la propria opinione su un determinato tema, al fine di ottenere il confronto reciproco e la condivisione progressiva

Informatica 
Embarcadero Delphi – linguaggio di programmazione e ambiente di sviluppo

Teatro 
Delphi Riddle – un personaggio dell'opera teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede.

Aziende 
 Delphi corporation – azienda statunitense produttrice di componentistica per automobili, divenuta poi Aptiv
 Delphi Technologies – azienda statunitense, nata dalla Delphi corporation